Обручальное кольцо — многозначное словосочетание.
 Обручальное кольцо — кольцо, которое символизирует брачные узы.
 «Обручальное кольцо» — песня Владимира Шаинского на стихи Михаила Рябинина. Исполнялась ВИА «Лейся, песня», а также самим Шаинским.
 «Обручальное кольцо» — российский телесериал 2008 года.
 «Обручальное кольцо» — картина в стиле поп-арт, созданная американским художником Роем Лихтенштейном в 1961 году.
 «Обручальное кольцо» (или «Кольцо счастья») — фильм 1991 года.